Carl eller Karl Hansen er navnet på flere personer:

 Carl Hansen (politiker) (1850-1935) – dansk assurancebestyrer og politiker
 Carl Hansen (ingeniør) (1866-1941) – dansk ingeniør, professor i skibsbygning
 Carl Hansen (sagfører) (1868-1930) – dansk sagfører
 Carl Hansen (1870-1934) (1870-1934) – dansk kunstmaler (Carl Wilhelm Jørgen Hansen)
 Carl Hansen (borgmester) (1870-1940) – dansk redaktør, politiker og borgmester i Skive (Carl Christian Hansen)
 Carl Hansen (1873-1954) (1873-1954) – dansk kunstmaler (Carl Christian Ferdinand Hansen)
 Carl Hansen (jernstøber) (1883-1943) – dansk direktør og jernstøber
 Carl Hansen (direktør) (1888-1945) – dansk direktør
 Carl "Skomager" Hansen (1898-1978) – dansk landsholdspiller i fodbold

Desuden:
 C.A.H. Hansen (1811-1894) – dansk politiker (Carl August Holmer Hansen)
 Carl Adam Hansen (1847-1927) – dansk stiftsfysikus, dr.med.
 Carl H. Hansen (1868-1958) – dansk professor
 Carl J. Hansen (1882-1948) – dansk afdelingsarkitekt
 Carl Johannes Hansen (1890-1982) – dansk politimester
 Carl Johannes Hansen (1902-2004) – dansk cykelrytter
 Carl Martin-Hansen (1877-1941) – dansk billedhugger
 Carl Sundt-Hansen (1841-1907) – dansk-norsk kunstmaler (Carl Frederik Sundt-Hansen)
 Carl Vilhelm Hansen (1838-1877) – dansk kunstmaler
 Carl V. Hansen (1850-1921) – dansk telegrafbestyrer
 Carl Winther Hansen (1903-1965) – dansk kunstmaler
 Carl Z. Hansen (1913-1985) – dansk direktør, revisor
 Karl J. Hansen (1900-1955) – dansk direktør
 Carl N. Hansen – dansk forfatter

Se også 
 Carl Christian Hansen